Айхан Окчуоглу Чавдар (, 12 августа 1930, Адана — 24 июня 2019, Анкара) — турецкий врач и учёный, основательница турецкой педиатрической онкологии и гематологии и первый президент Академии наук Турции.

Биография 
Родилась 12 августа 1930 года в Адане. Окончила женский лицей Эренкёй, затем в 1953 году медицинский лицей при Анкарском университете. В 1958 году — резидентуру в области педиатрии. После этого изучала педиатрическую гематологию и онкологию в Вашингтонском университете. В 1961 году вернулась в Турцию, после этого создала при Анкарском университете первые в Турции отделения по изучению педиатрической гематологии и онкологии.

Умерла 24 июня 2019 года в Анкаре.

Примечания 

Гематологи
Онкологи Турции
Женщины-учёные
Педиатры
Члены академии наук Турции
Выпускники Анкарского университета